Németh István
 Németh István (1757–1806 után) evangélikus lelkész
 Németh István (1849–1911) Kaposvár polgármestere (1895–1911)
 Németh István (1851–1924) református püspök
 Németh István (1923–2007) Munkácsy-díjas belsőépítész
 Németh István (1930–2019) a vajdasági Magyar Szó és a Hét Nap külső munkatársa
 Németh István (1937-2005) költő, újságíró, pedagógus
 Németh István (1942–2015) új-zélandi válogatott labdarúgó
 Németh István (1944–2018) mérnök
 Németh István (1945–2020) történész
 Németh István (1944) komáromi újságíró, helytörténész
 Németh István (1956-2021) színművész
 Németh István (1958) balett-táncos, koreográfus
 Németh István (1965) labdarúgó (ZTE)
 Németh István, az East együttes billentyűse az Áldozat című albumon.
 Németh István, Andrássy Gyula-díjjal kitüntetett dandártábornok 
 Németh István, Az év magyar kosárlabdázója címmel többszörösen kitüntetett kosárlabdázó
 Németh István, egyetemi docens, a NymE Természettudományi Kar Fizika Tanszékének vezetője
 Németh István, a Bp. Honvéd volt öttusázója

hasonló nevűek
 Dénémeth István (eredeti név: Németh István; írói név: 1985-ig D. Németh István, álnév: Jeremy Taylor) (1952–2000) költő, prózaíró, műfordító
 Németh István Péter (1960) költő, irodalomtörténész
 Z. Németh István (1969) felvidéki magyar költő